Cinema: 
 Deep Throat: pel·lícula pornogràfica de l'any 1953
 Història: 
 Deep Throat o Gola Profunda: pseudònim de Mark Felt, agent de FBI que actuà d'informador secret en el cas Watergate.